Napoli che canta – film diretto da Roberto Roberti (1926)
Napoli che canta – film diretto da Mario Almirante (1930)
Napoli che canta – ultimo album di Giuni Russo inciso nel 2004, come accompagnamento musicale per l'omonimo film muto Napoli che canta del regista Roberto Roberti (1926)